Ильи́нский — русская фамилия, женская форма Ильинская. Также топоним.

Носители фамилии

А 
 
 
 Ильинский, Антоний Александр (1814—1861) — польский, затем турецкий военный деятель.

В 
 Ильинский, Василий Николаевич (1863 — после 1918) — протоиерей Русской православной церкви, ректор Якутской духовной семинарии.
 Ильинский, Виктор Николаевич (1872—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Ильинский, Владимир Иванович (1833—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Ильинский, Владимир Игоревич (род. 1952) — российский журналист, ведущий программ «Битловский час» и «120 минут классики рока» на радиостанции «Эхо Москвы».

Г, Д, Е 
 Ильинский, Григорий Андреевич (1876—1937) — русский и советский филолог-славист.
 Ильинский, Дмитрий Васильевич (1822—1893) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.
 Ильинский, Дмитрий Иванович (1894—1938) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Ильинский, Ерванд Тихонович (род. 1940) — казахстанский альпинист и тренер.

И 
 Ильинский, Иван Евфимиевич (1846—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Ильинский, Иван Иванович (?—1737) — русский писатель и переводчик.

К-О 
 Ильинский, Константин Иванович (в монашестве Кирилл; 1870—1947) — обновленческий архиепископ Тотемский, викарий Вологодской епархии.
 Ильинский, Леонид Константинович (1878—1934) — русский книговед, библиограф, библиофил, литературовед.

П 
 Ильинский, Олег Павлович (1932—2003) — русский поэт, эссеист.
 Ильинский, Павел Васильевич — русский писатель, священник.

С, Ф, Ю 
 
 Ильинский, Фёдор Михайлович (1863—?) — русский этнограф.
 Ильинский, Юрий Борисович (наст. фамилия Деницкий;  1925—1998) — советский журналист и писатель.

Составные фамилии

Топоним

Казахстан 
 Ильинский — название села Каралаатсай (до 1990-х годов) в Мугалжарском районе Актюбинской области.

Россия 
 Ильинский — посёлок в Новачихинском районе Алтайского края.
 Ильинский — деревня в Благовещенском районе Башкирии.
 Ильинский — хутор в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Ильинский — посёлок в Суземском районе Брянской области.
 Ильинский — посёлок в Олонецком районе Карелии.
 Ильинский — посёлок в Железногорском районе Курской области.
 Ильинский — починок в Советском районе Марий Эл.
 Ильинский — пгт в Раменском районе Московской области.
 Ильинский — посёлок в Городецком районе Нижегородской области.
 Ильинский — посёлок в Хотынецком районе Орловской области.
 Ильинский — посёлок в Ильинском районе Пермского края.
 Ильинский — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области.
 Ильинский — посёлок в Исаклинском районе Самарской области.
 Ильинский — посёлок в Томаринском районе Сахалинской области.
 Ильинский — посёлок в Пестречинском районе Татарии.

Прочее 
 Ильинский — микрорайон города Всеволожска, Ленинградской области
 Ильинский — вулкан на Камчатке
 Ильинский острог — оборонительное сооружение, построенное в 1688 году на левом берегу Селенги, в 10 верстах ниже устья реки Итанцы.
 Ильинский скит — общежительный скит на горе Афон в Греции.

Разное

См. также

Примечания